Il doppio del torneo di tennis Stockholm Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Todd Woodbridge e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Gary Muller e Danie Visser 6-1, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Grant Connell /  Patrick Galbraith (semifinali)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (Campioni)
 John Fitzgerald /  Anders Järryd (secondo turno)
 Luke Jensen /  Murphy Jensen (secondo turno)

 Ken Flach /  Rick Leach (secondo turno)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (secondo turno)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (quarti di finale)
 Mark Kratzmann /  Laurie Warder (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1993